Përmet (district), een district in de Albanese prefectuur Gjirokastër
Përmet (stad), de hoofdstad van dat district